«Idol Songs: 11 of the Best» — це музичний збірник, британського, рок-виконавця, Біллі Айдола, який був виданий, 1988, року. Він включає, сингли, які були випущені, з трьох, студійних альбомів: Billy Idol, 1982, Rebel Yell, 1983, Whiplah Smile, 1986.

Список композицій 

 Rebell Yell—4:48
 Hot in the City—3:38
 White Wedding—3:34
 Eyes Without a Face—4:10
 Catch My Fall—3:34
 Mony Mony—4:09
 To Be a Lover—3:52
 Sweet Sixteen—4:15
 Flesh for Fantasy—3:49
 Don't Need a Gun—4:29
 Dancing with Myself—3:20

Джерела